Con el nombre de El Club del Mundo del Siglo XXI se le conoce al estudio que viene realizando la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) con el objetivo de determinar cual será el club de futbol de mayor rendimiento en el periodo comprendido desde el año 2001 hasta el 2100. La IFFHS explica que "El ranking mundial de clubes del Siglo XXI se confecciona a partir del Ranking Mundial de Clubs anual desde 2001. Así pues la suma de los puntos alcanzados por cada equipo en el Ranking Mundial de Clubs anualmente se corresponde exactamente con el valor determinado en todos los ranking continentales del siglo XXI y solo aquí se reagrupan todos los continentes."

Ranking mundial de clubes del Siglo XXI 
Top 20 (2001-2020)

Ranking por décadas

1ª Década 

A continuación se indican los mejores diez equipos de la 1ª Década del Siglo XXI.

2ª Década 

A continuación se indican los mejores diez equipos de la 2ª Década del Siglo XXI.

Referencias 

IFFHS